Изме́стьев — русская фамилия.

Известные носители 
 Изместьев, Борис Михайлович (род. 1951) — советский легкоатлет-спринтер.
 Изместьев, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский политик и предприниматель, член Совета Федерации России с 2001 по 2006 год.
 Изместьев, Михаил Григорьевич (1926—1994) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Изместьев, Пётр Иванович (1873—1925) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер, военный писатель.
 Изместьев, Эдуард Анатольевич (род. 1971) — российский композитор, аранжировщик, звукорежиссёр, саунд-продюсер, исполнитель песен.